Ая́ла (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аяла. Занимает площадь 140,85 км². Население — 2827 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы